Апин — фамилия; имеет женскую форму Апина.
 Апин, Альфред Янович (1906—1972) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.
 Апин, Роберт Августович (1892—1938) — советский военный и политический деятель.

Апина 
 Апина, Алёна (урождённая Лёвочкина; род. 1964) — российская эстрадная певица, композитор и поэтесса.